Mao Dun (heerser), de heerser van het rijk van de Xiong Nu van 209 v.Chr. tot 174 v.Chr.
Mao Dun (schrijver), een Chinees schrijver